Лашкул Віталій Леонідович (1971—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Лашкул Володимир Григорович ( 1951) — український футбольний функціонер.
 Лашкул Георгій Олексійович ( 1946) — український краєзнавець.
 Лашкул Зінаїда Василівна (1919—1998) — український мистецтвознавець.